

Brasil 
 Capela da Ajuda (Salvador) — Bahia
 Capela Nossa Senhora da Ajuda — em Cachoeira, Bahia
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Ilha do Governador) — Rio de Janeiro
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Itaquaquecetuba) — São Paulo

Portugal 
Santuário de Nossa Senhora da Ajuda — em Malhada Sorda, concelho de Almeida
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Peniche) — em Ajuda
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Espinho)
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Porto) — no Bairro da Pasteleira
Capela do Senhor e Senhora da Ajuda — em Lordelo de Ouro, Porto
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Bretanha) — no concelho de Ponta Delgada
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Covoada) — no concelho de Ponta Delgada
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Fenais da Ajuda) — no concelho da Ribeira Grande
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Pedro Miguel) — no concelho da Horta

Nossa Senhora Ajuda, Igreja